

Települések

Horvátország
Cere falu Sveta Nedelja községben, Isztria megyében
Cere falu Žminj községben, Isztria megyében

Vizek
Cère folyó Franciaország területén, a Dordogne bal oldali mellékfolyója.